Benavídez es un apellido patronímico de origen español. Etimológicamente, el apellido Benavides se forma de dos vocablos árabes: Ben (hijo) y Avid (guerrero valiente). Los árabes al castellanizar el apellido le agregaron la terminación "es", en su forma patronímica castellana el sufijo muta en ez.

Personajes 
 Nazario Benavídez (1805-1858), militar y político argentino.
Benavidez Carlos (08/04/1965) Escultor Argentino.

Lugares 
 Benavídez, ciudad en la provincia de Buenos Aires (Argentina).
 Estación Benavídez, estación ferroviaria en la ciudad antecitada.